City on Fire (1979), een rampenfilm uit 1979.
 City on Fire (1987), een actiefilm uit 1987.
 City on Fire (roman), een roman van de Amerikaanse schrijver Garth Risk Hallberg
 City on Fire (Desperate Housewives), een aflevering van de serie Desperate Housewives